Rubel ist der Name folgender Währungen:

 Rubel (Überblick)
 Sowjetischer Rubel
 Russischer Rubel
 Belarussischer Rubel
 Transnistrischer Rubel
 Tadschikischer Rubel (1995–2000)
 Lettischer Rubel (1992–1993)
 Platinrubel
 Transferrubel

Rubel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Rubel (* 1969), deutscher Althistoriker
 Georg Rubel (* 1978), deutscher Theologe
 Igor Georgijewitsch Rubel (1933–1963), sowjetischer Schachspieler
 Ira Washington Rubel († 1908) gilt als Erfinder des Offsetdrucks
 Maximilien Rubel (1905–1996), französischer Soziologe und Rätekommunist
 Nomi Rubel (eigentlich Senta Nomi Grosvogel-Rubel, geborene Senta Petzon; 1910–1996), deutsche Schriftstellerin, Regisseurin und Theaterleiterin
 Rüdiger Rubel (* 1954), Richter am Bundesverwaltungsgericht und deutscher Rechtswissenschaftler

RU-BEL steht für:

 Oblast Belgorod (ISO-3166-2-Code), russisches Oblast

RUBEL